Э́нтони Хэ́милтон: 
 Хэмилтон, Энтони (род. 1980) — американский боец смешанного стиля.
 Хэмилтон, Энтони (род. 1971) — английский игрок в снукер.